Zand steht für:
 Zand-Dynastie, eine persische (iranische) Dynastie im 18. Jahrhundert
 Zand (Stamm), ein kurdischer Volksstamm im Iran
 Zand, auch Zend, mittelpersisch „Kommentar“, „Aufklärung der heiligen Schrift“: Kommentar und Übersetzung der Avesta, der heiligen Texte des Zoroastrismus 

Zand ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Zand (1923–1970), österreichischer Erzähler, Lyriker, Essayist und Übersetzer
 Iraj Zand (1950–2006), iranischer Maler
 Karim Al-Zand (* 1970), kanadisch-amerikanischer Komponist
 Kayvon Zand, US-amerikanischer-iranischer queerer Sänger und Male-Model
 Natalia Zylberlast-Zand (1883–1942), polnische Ärztin

Siehe auch:
 Zandt (Begriffsklärung)
 Zant
 Zend
 Sand (Begriffsklärung)